Амфибија се може односити на:

 водоземци или амфибије, класа водених и копнених кичмењака
 амфибијско возило, које се може кретати и по копну и по води
 амфибијска летилица, летелица која може узлетати и слетати на површину земље или воде
 Човек-амфибија (роман), научно-фантастични роман Александра Бељајева из 1927.